L'Héritière des silences est le titre du second tome de la série de Louise Gauthier, Le Pacte des elfes-sphinx. Écrit en 2004 et 2005, il a été publié aux Éditions de Mortagne en mars 2006. Une réédition a été publiée en 2021 aux Éditions Goélette et Coup d’œil.

Résumé 
Depuis sept ans, des nuages surnaturels obscurcissent le ciel du pays de Gohtes, aigrissant le cœur des gens. En compagnie de sa fille Thelma, le roi Mélénor se rend interroger ses grands-parents magiciens au sujet de cet inquiétant phénomène.

Dans le décor féérique de l’Île-aux-Tortues, le souverain découvre qu’un danger guette les races pensantes du continent d'Anastavar. L'angoisse de Mélénor s'accroît quand il apprend que cette menace est liée au passé de ses ancêtres, Hurtö et Mauhna. Depuis la Terre des Damnés, le sorcier Artos (aussi appelé L'Autre) s’apprête à assouvir sa vengeance contre les mages blancs et leurs descendants.

Bientôt, Hurtö et Mauhna formeront une communauté qui aura pour mission d'affronter le puissant sorcier et de rendormir celle qui, depuis la prison de son volcan, est à l'origine des ténèbres empoisonnés : Korza, la déesse de cristal.

Entre-temps, Hurtö et Mauhna tentent de protéger leur arrière-petite-fille Thelma des effets d’un terrible sortilège. En effet, Artos a pris pour cible les souverains de toutes les nations et les a soumis au somahtys, un terrible envoûtement qui les rend incapable d'éprouver de la compassion envers les enfants.

Pour l’héritière des silences, le destin suit un chemin tortueux : dans la douleur, elle devra construire sa force.

Notes et références

Article connexe 
 2006 en fantasy

Liens externes 
 
 
 

Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2006
2006 en fantasy